Tre navi della US Navy sono state battezzate Brooklyn, in onore dell'omonimo borough della città di New York

 – sloop varato nel 1858
 – incrociatore varato nel 1895; era originariamente classificato ACR-3
 – incrociatore, unità capoclasse della classe omonima, varato nel 1936

Brooklyn